Andreaskathedrale steht für
 Kathedrale Saint-André, Bordeaux, Frankreich

St.-Andreas-Kathedrale steht für:
 St.-Andreas-Kathedrale (Öskemen), Kasachstan 
 St. Andrew’s Cathedral, Wells, England
 St Andrew’s Cathedral (Glasgow), Schottland

Siehe auch:
 Andreaskirche
 St. Andrew’s Cathedral